Po-chaj může znamenat:

 Pochajské moře, též Pochajský záliv – okrajová část Žlutého moře
 Pochajská zátoka – zátoka na západě Pochajského moře
 Parhe, též Parhä (čínsky Po-chaj) – stát na pomezí Mandžuska a Koreje, existující v letech 698–926